Personen
 Alison Shanks - Nieuw-Zeelands wielrenner
 Bill Shanks - Amerikaans sportcommentator en schrijver
 Daniel Shanks - Amerikaans wiskundige
 Don Shanks (voetbal) - Brits voetballer
 Don Shanks (stuntman) - Amerikaans stuntman
 Donald Shanks - Australisch zanger
 Edward Shanks - Engels schrijver
 Emily Shanks - Engels schilder
 Howie Shanks - Honkballer
 John Shanks - Amerikaans musicus
 John Shanks - Acteur in Engels Renaissancetheater
 Juanita Craft - Juanita Jewel Shanks, de eerste zwarte vrouw die gestemd heeft in Dallas County in 1944
 Katrina Shanks - Nieuw-Zeelands politicus
 Michael Shanks - Acteur in Stargate SG1
 Nancy Shanks - Amerikaans zangeres
 Oliver Shanks - Bokser
 Rosalind Shanks - Brits actrice
 Simon Shanks - American Footbalspeler
 Tommy Shanks - Iers voetballer

Overig
 Camp Shanks - Een legerbasis in de staat New York
 Shanks (plaats) - een plaats in de Verenigde Staten
 Shanks (restaurant) - voormalig restaurant in Noord-Ierland met Michelinster
 Shanks Group - een afvalverwerkingsbedrijf
 Shanks (film) - een Amerikaanse film uit 1974 van William Castle